Экзальтация ( «подъём», «воодушевление»):

 Экзальтация — приподнятое настроение с оттенком восторженности.

В химии
 Экзальтация — алхимический термин: сообщение веществам способности действовать и разделять.
 Экзальтация — термин современной химии: молекулярная экзальтация; оптическая экзальтация и др.

В религиях
 Экзальтация — в латинских языках синоним славянского Воздвиженья; см. Воздвижение Креста Господня.
 Экзальтация — в мормонизме состояние высшего счастья и славы в Небесном царстве.

См. также 
 Возвышение